Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Konala se mezi 24. až 27. červnem 2019 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton. Účast v ní měly zajištenu tenistky figurující mezi 105. až 232. místem na žebříčku WTA. 

Jednalo se o první ročník, v němž za stavu her 12–12 v rozhodující, závěrečné sadě následoval sedmibodový tiebreak. Premiérově také postoupilo šestnáct kvalifikantek ze 128členného pole do ženské dvouhry namísto tradičních dvanácti kvalifikantek z 96 startujících. Ženský kvalifikační turnaj se tak přizpůsobil mužské polovině. Počtem kvalifikantek se vyrovnal Australian Open a US Open. 

V rámci tříkolové soutěže se do hlavní soutěže probojovalo devatenáct hráček, z toho šestnáct řádně a tři jako tzv. šťastné poražené. Do soutěže zasáhla na divokou kartu bývalá wimbledonská finalistka Sabine Lisická, která prohrála v kvalifikačním kole s Nizozemkou Lesley Kerkhoveovou.

Americká juniorka Coco Gauffová, která od pořadatelů obdržela divokou kartu, prošla kvalifikačním sítem do dvouhry a v 15 letech a 122 dnech věku se tak stala nejmladší kvalifikovanou singlistkou v historii Wimbledonu.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2019